Меса де Рејес има више значења:

 Меса де Рејес (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де Рејес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику